Генералат може бити:
 назив за војно-управну област чији је заповедник, односно управитељ у рангу генерала
 Вараждински генералат, крајишка војно-управна област Хабзбуршке монархије у Горњој Славонији (данашња северна Хрватска)
 Карловачки генералат, крајишка војно-управна област Хабзбуршке монархије у Горњој Крајини (данашња западна Хрватска)
 Осјечки генералат, назив за крајишку војно-управну област Хабзбуршке монархије у Доњој Славонији  и Срему
 Темишварски генералат, назив за крајишку војно-управну област Хабзбуршке монархије у пограничним областима Баната
 колоквијални назив за зграду у којој се налази седиште војног заповедништва чије су старешине у рангу генерала

Види још 
 Генерал (вишезначна одредница)